

Astronomia 
 12287 Langres – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia
 Langres – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Abruncolo di Langres – vescovo francese della seconda metà del V secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Desiderio di Langres – vescovo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Maturino di Langres – religioso francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Urbano di Langres – vescovo gallo-romano vissuto nel IV secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica